Андрей Яковлевич Штогаре́нко (; 1902—1992) — украинский советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1972). Герой Социалистического Труда (1982). Лауреат двух Сталинских премий ll степени (1946, 1952) и Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1974).

Биография 
Андрей Штогаренко родился а в селе Новые Кайдаки (ныне в черте Днепра, Украина) в семье рабочего-токаря. Семья была музыкальной, родители принимали участие в любительских кружках.

С 1912 года учился в Екатеринославском музыкальном училище (ныне Днепропетровская консерватория имени М. Глинки) по классу фортепиано (педагог З. Разловская), но из-за частых переездов семьи с места на место не смог окончить училище.

В 1921—1930 годах преподавал пение в средних школах Екатеринослава. В 1926 году организовал ансамбль баянистов, получивший название 1-го украинского камерного ансамбля имени Комсомола, с которым концертировал до 1930 года.

В 1930 году поступил в Харьковскую консерваторию (ныне Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского), которую окончил в 1936 году. Учился у С. С. Богатырёва по классу композиции.

Уже в студенческие годы создал поэму-кантату «Канальские работы» на основе мелодии и текста народной песни. В том же жанровом ключе написал сюиту «Детство», цикл обработок народных песен «Девичья доля» для голоса с симфоническим оркестром.

В 1936—1941 годах работал в Харькове, руководил секцией оборонной музыки при Харьковском отделении Союза композиторов Украины.

С 1943 года жил в Киеве, где работал в Киевской консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского). В 1954—1968 годах — ректор, с 1968 по 1989 год — заведующий кафедрой композиции консерватории (с 1960 — профессор).

Основное место в творчестве композитора занимают жанры симфонической и вокальной музыки.

В 1962 году принимал участие в организации Международного музыкального конкурса имени Н. В. Лысенко в Киеве. В 1970 и 1974 годах участвовал в работе жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве по специальностям «вокал» и «фортепиано».

C 1937 года — заместитель председателя правления Харьковского отделения, с 1939 — член правления, в 1947—1956 — заместитель председателя правления, в 1968—1989 — председатель правления Союза композиторов Украины. В 1941—1943 годах — ответственный секретарь Союза композиторов Туркменской ССР. С 1948 года — член правления и секретарь СК СССР.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Умер 15 ноября 1992 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
 Жена — Ариадна Остаповна Лысенко (1921—2021), украинская пианистка, профессор кафедры фортепиано Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского. Заслуженная артистка Украины (1993).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1982)
 Заслуженный деятель искусств УССР (1947)
 Народный артист УССР (1970)
 Народный артист СССР (1972)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за кантату-симфонию «Украина моя» (1943)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за симфоническую сюиту «Памяти Леси Украинки» (1950)
 Государственная премия Украинской ССР им. Т. Шевченко (1974) — за «Киевскую симфонию» (1972)
 Два ордена Ленина (1960, 1982)
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1948)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден «Кирилл и Мефодий» (НРБ) I степени (1971)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 1500-летия Киева»

Творчество 

Для оркестра
 Симфонии:
 I «Украина моя» (симфония-кантата) (сл. М. Ф. Рыльского и А. С. Малышко, 1942)
 II «Сказочная» (1947)
 III «Памяти товарища» (1966)
 IV «Киевская» (1972)
 V «Комсомолии посвящается» (1976)
 VI «Биографическая» (1979)
 поэмы «Молодёжная» (1959), «Памяти Кобзаря» (для струнного оркестра, 1960)
 5 сюит, в т.ч. «Памяти Леси Украинки» (1951)
 скерцо (1966)
 Симфонические танцы (1980)

Для солистов, хора и оркестра
 кантата «К 800-летию Москвы» (сл. М. Ф. Рыльского, 1948)
 поэмы «О партии родной» (1954), «Россия» (1967)
 сюита «Дружба народов» (1964)
 вокально-симфоническая повесть «Дорогами Октября» (сл. П. Г. Тычины, В. Ф. Коржа, А. Н. Новицкого, 1977)

Для инструмента с оркестром
 концерт-сюита для фортепиано «Партизанские картины» (1957)
 дивертисмент для флейты (1967)
 концерт для скрипки (1969)
 концерт для фортепиано (1969)
 концертино для скрипки (1973)
 концерт-поэма для фортепиано (1977)

Камерно-инструментальные ансамбли
 струнный квартет «Армянские эскизы» (1960)
 фортепианное трио «Молодёжная» (1961)
 Баллада и Шуточный марш для виолончели с фортепиано (1963)
 четыре украинских танца для скрипки с фортепиано (1975)

Для фортепиано
 3 поэмы «Памяти музыкантов» (1960)
 сюита «Образы» (1970) 
 этюды-картины (1976)

Для голоса с оркестром
 баллады для баса с оркестром «О незабываемых людях» (1969)
 цикл обработок народных песен «Девичья доля»

Для хора с оркестром
 лирическая ода «Октябрю» для женского хора и оркестра (1958)

Другие произведения
 кантата-баллада «О канальных работах» (1936)
 марш-увертюра на тему Н. Лысенко (1951)
 кантата-симфония «Взошла заря коммунизма» (1955)
 «Симфонические образы» («Болгарские впечатления»)
 «Пионерская сюита»
 сюита «Детство»
 цикл хоров a cappella «Шевченкиана» (1962), «Женские портреты»
 хоры, романсы, песни, обработки народных песен, музыка к спектаклям драматического театра и кинофильмам (Боевой киносборник № 9).

Память 
В Киеве установлены мемориальные доски:
 на доме по ул. Суворова, 11, где проживал А. Я. Штогаренко (установлена в 2008 году);
 на классе в здании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, в котором преподавал композитор.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Штогаренко Андрея Яковлевича

Выпускники Харьковской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР
Ректоры Киевской консерватории
Социалистический реализм
Члены КПСС
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Общественные деятели Украины
Общественные деятели СССР